Beida kan syfta på:

 Beida-universitetet –  ett universitet i Peking, Kina

Geografi

Jemen 

 Al Bayḑā' (guvernementshuvudort i Jemen, Al-Bayda, Al Bayda City),

Kina 

 Beida (socken i Kina), Hunan, 
 Beida (köpinghuvudort i Kina, Hainan Sheng, lat 18,92, long 110,33)

Libyen 

 Al Bayḑā' (distriktshuvudort i Libyen, Al Jabal al Akhdar), 

Robotskapade Jemenförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Libyenförgreningar